Серге́й Васи́льевич Ряхо́вский:
 Ряховский, Сергей Васильевич (род. 1956) — председатель Российского объединённого Союза христиан веры евангельской.
 Ряховский, Сергей Васильевич (1962—2007) — советский и российский серийный убийца («Балашихинский потрошитель»).